Une claie désigne différents objets de même type fabriqués à partir, le plus souvent, de l'entrelacement de lames de bois, mais également de brins d'osier, destinés à de multiples usages :

Objet 
Vie quotidienne
 une claie : treillage en bois ou en fer servant de clôture pour les parcs à bestiaux, les propriétés, d’abri pour les plantes
 une claie : entrelacement destiné à un abat-jour
 une claie : support horizontal à claire-voie pour l’entreposage et le séchage de fruits
 une claie de roseau : grille horizontale pour la cuisson
 une claie : nasse (pêche)
 une claie de portage, un équipement permettant le transport à dos d'homme de charges lourdes et encombrantes

Vannerie
 une claie : panier de brins d’osier, plat, long et large, selon l’usage que l’on en fait.

Armée
 une claie : renforcement de couverture de bâtiment fait d'un assemblage de branches d’arbres qu’on charge de terre pour protéger le bâtiment du feu ennemi

Fortification
 une claie : un assemblage de branches entrelacées qu’on jette sur la boue d’un fossé afin de pouvoir le passer sans enfoncer (voir aussi caillebotis)

Bijouterie
 une claie : faux plancher en bois disposé sous l’établi d'un bijoutier pour recevoir les parcelles d’or et d’argent qui se détachent de l’ouvrage

Moyen Âge
 une claie d'infamie : peine infamante destinée aux cadavres. Il s'agissait d'une claie sur laquelle on plaçait le corps des suicidés, des duellistes et de certains suppliciés, pour être traîné ensuite par un cheval jusqu'au lieu d'inhumation

Toponymie 

 , lac du Canada situé dans la région adminsitrative de la Côte-Nord et la province de Québec ;
 La Claie, rivière française de Bretagne, affluent de l'Oust ;
 Gare de La Claie, gare ferroviaire française fermée de la ligne de Nantes-Orléans à Châteaubriant, située sur le territoire de la commune d'Issé, dans le département de Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire, en service en 1893 à 1980.

Patrimoine 
 Manoir des Claies, un manoir situé à Asnières-sur-Vègre dans le département de la Sarthe

Voir aussi